Чайка може да се отнася за:

 Чайка (), птица от род Чайкови

Места 
 Чайка, село в област Варна
 Чайка, квартал на Варна
 Чайка, курорт край Варна
 Чайка, село в област Кърджали
 Авиобаза „Чайка“

Техника 
 Чайка, руска марка автомобили
 Чайка, вид лодка
 Чайка, съветска система за радионавигация
 Чайка, съветски фотоапарати

Изкуство 
 „Чайка“, италиански филм на режисьора Марко Белокио
 „Чайка“, англо-американски филм от 1968 г. на режисьора Сидни Люмет
 „Чайка“, пиеса от Антон Павлович Чехов

Спорт 
 ФК Чайка (Песчанокопское), руски футболен клуб